Słabomierz peut désigner en Pologne :

 Słabomierz, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Słabomierz, village de la voïvodie de Mazovie